Breitung Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Breitung Township (Michigan)
 Breitung Township (Minnesota)